Сара́нка — многозначный термин:

Растения 
 Саранка, или Саранка кудреватая — народное название лилии кудреватой, вид растения рода Лилия.
 Саранка красная — народное название лилии карликовой, вид растения рода Лилия.

Реки в России 
 Саранка (приток Инсара) — в Республике Мордовия.
 Саранка (приток Ягылъяха) — в Омской области.
 Саранка (приток Мокши) — в Пензенской области.
 Саранка (приток Большого Кутиса) — в Омской области.
 Саранка (приток Коченги) — в Иркутской области.
 Саранка (приток Первомайки) — в Тюменской области.
 Саранка (приток Тавды) — в Тюменской области.
 Саранка (река, впадает в Камское водохранилище) — в Пермском крае.

Населённые пункты 
 Саранка — деревня, Пильнинский район, Нижегородская область, Россия

См. также 
 Савранка (значения)